Cawthorn ist der Familienname folgender Personen:

 Joe T. Cawthorn (1911–1967), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Cawthorn (1867–1949), US-amerikanischer Schauspieler
 Madison Cawthorn (* 1995), US-amerikanischer Politiker (Republikanische Partei)

Siehe auch:
 Cawthorne